Eliminação (engenharia ambiental) - Termo na área de engenharia ambiental
Reação de eliminação - Reação na química orgânica
Silogismo disjuntivo - Uma regra de inferência
Eliminação de Quantificadores - Conceito na lógica matemática
Excreção - Processo de eliminação de materiais sem utilidade pelo organismo.

Desambiguação